Edimo peut désigner :
 Samuel Edimo, footballeur camerounais
 Vicky Edimo, guitariste camerounais.